Танер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Танер, Гюнеш (род. 1949) — турецкий политик.
 Танер, Халдун (1915—1986) — турецкий писатель республиканского периода, лектор и журналист.

Двойная фамилия
 Танер-Таненбаум, Жан Львович  (1895—1942) — советский учёный в области теплофикации и централизованного теплоснабжения в СССР.

См. также 
 Танера, Карл (1849—1904) — немецкий военный писатель.